Bent Fabricius-Bjerre – pianista e compositore danese
 Jonas Bjerre – cantante e chitarrista danese
 Jonas Buhl Bjerre – scacchista danese
 Kresten Bjerre – calciatore danese
 Sys Bjerre – cantante danese